Tormentor:
 Tormentor — венгерский метал-коллектив, одни из основателей блэк-метала.
 Tormentor — раннее название группы Kreator.